Arabien steht für:

 Arabische Halbinsel, Halbinsel auf der Arabischen Platte
 Arabische Welt, Kulturregion in Nordafrika und Vorderasien
 Saudi-Arabien, Staat auf der Arabischen Halbinsel

Siehe auch:
 Arabia
 Arabische Republik
 Arabische Liga, internationale Organisation arabischer Staaten